Список хитов № 1 в Европе в 2004 году — включает синглы и альбомы, возглавлявшие музыкальные хит-парады European Hot 100 Singles и European Top 100 Albums в 2004 году.

Список хитов и альбомов № 1

Примечания

См. также 
 2004 год в музыке
 Список альбомов электронной музыки №1 2004 года (Billboard)
 Лучшие синглы США 2004 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 2004 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2004 года (Billboard)

Чарты Billboard 2004 года
Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Списки хитов № 1 2004 года